El ratpenat de cua de beina de Vanuatu (Emballonura semicaudata) és un ratpenat de la família dels embal·lonúrids.

Distribució geogràfica 
Es troba a la Samoa Nord-americana, Fiji, Guam, Micronèsia, Palau, Samoa, Tonga i Vanuatu.

Estat de conservació 
El seu nombre ha minvat des de l'any 1945 a causa de l'alteració dels seus llocs de descans, la contaminació per pesticides, la pèrdua dels boscos nadius per a transformar-los en terrenys agrícoles i pastures i la introducció d'espècies exòtiques.

Subespècies 
 Emballonura semicaudata palauensis 
 Emballonura semicaudata rotensis 
 Emballonura semicaudata semicaudata 
 Emballonura semicaudata sulcata

Referències

Bibliografia 
 Esselstyn, J. A., Wiles, G. J. i Amar, A., 2004. Habitat use of the Pacific sheath-tailed bat (Emballonura semicaudata) on Aguiguam, Mariana Islands. Acta Chriopterologica 6: 303-308. 
 Flannery, T. F., 1995. Mammals of the South-West Pacific and Moluccan Islands. Comstock/Cornell, Ithaca, Nova York, els Estats Units. 
 Hutson A. M., Mickleburgh S. P. i Racey P. A., 2001. Microchiropteran Bats - Global Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Chiroptera Specialist Group, Gland, Suïssa i Cambridge, el Regne Unit. 
 Koopman, K. F., 1997. The subspecies of Emballonura semicaudata (Chiroptera: Emballonuridae). Journal of Mammalogy 78: 358-360. 
 Palmeirim, J. M., Champion, A., Naikatini, A., Niukula, J., Tuiwawa, M., Fisher, M., Yabaki-Gounder, M., Qalovaki, S. i Dunn, T., 2005. Distribution, status, and conservation of bats in the Fiji islands. The University of the South Pacific, Fauna and Flora International, Universidad de Lisboa. 
 Palmeirim, J. M., Champion, A., Naikatini, A., Niukula, J., Tuiwawa, M., Fisher, M., Yabaki-Gounder, M., Thorsteinsdóttir, S., Qalovaki, S. i Dunn, T., 2007. Distribution, status and conservation of the bats of the Fiji Islands. Oryx 41(4): 509-519. 
 Tarburton, M. K., 2002. Demise of the Polynesian sheath-tailed bat Emballonura semicaudata in Samoa. Micronesia 34: 105-108. 
 Wiles, G. J., Engbring, J. i Otobed, D., 1997. Abundance, biology, and human exploitation of bats in the Palau Islands. Journal of Zoology (Londres) 241: 203-227.

Enllaços externs 

 Arctos Specimen Database 
 

Emballonura